

Geografia

Italia 
 Muros – comune italiano della provincia di Sassari
 Chiesa di San Pietro Extra Muros – chiesa di Bosa, in provincia di Oristano

Spagna 
 Muros – comune della comunità autonoma della Galizia
 Muros – comarca della comunità autonoma della Galizia
 Muros de Nalón – comune della comunità autonoma delle Asturie

Altro 
 Iliacos intra muros peccatur et extra – locuzione latina
 Elma Muros – atleta filippina